Tenisový turnaj ATP Delray Beach International Tennis Championships 20121 se konal ve dnech 27. února – 4. března v americkém Delray Beach venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  John Isner (semifinále)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Alex Bogomolov (2. kolo)
  'Kevin Anderson (vítěz)
  Bernard Tomic (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Tommy Haas
  Denis Kudla
  Jesse Levine
 
Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Austin Krajicek
  Marinko Matosevic
  Tim Smyczek
  Michael Yani

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (odstoupili)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (vítězové)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Delray Beach Open
Tenis v USA v roce 2012
ATP World Tour 2012